Алексе́й Га́лкин:
 Галкин, Алексей Александрович (род. 1977) — российский самбист.
 Галкин, Алексей Алексеевич (1881—1942) — помощник присяжного поверенного в Вологде, журналист, издатель газет, театральный критик, общественный деятель.
 Галкин, Алексей Анатольевич — солист Большого театра, народный артист России.
 Галкин, Алексей Викторович (род. 1970) — генерал-майор, Герой Российской Федерации.
 Галкин, Алексей Семёнович (1866—1942) — военный деятель России и Украины. Генерал-лейтенант русской армии, генерал-полковник армии Украинской народной республики (УНР).